kD puede referirse a:

 kD es una abreviatura común del kiloDalton (el símbolo correcto es kDa);
  es el símbolo de la constante de disociación.
 KD, abreviatura del Partido Democrático Constitucional de la época de la Revolución rusa.
 KD, abreviatura del jugador de baloncesto Kevin Durant

Siglas